Präzedenz (lat. praecedentia) kann bedeuten:

die Operatorrangfolge in der Mathematik und Informatik
die protokollarische Rangordnung in der Politik und Diplomatie
den sogenannten Präzedenzfall, einen juristischen Fall, dessen Entscheidung sich zum Maßstab anderer Fälle entwickelt hat.
bei Klerikern oder Ordensleuten der Katholischen Kirche den Vorrang oder Vortritt einer Person vor einer anderen gemäß den Gesetzen der Rangordnung (Hierarchie); bezeichnet zuweilen auch den Vorrang eines liturgischen Festes oder Tages vor einem anderen bei deren Zusammentreffen in der liturgischen Rangordnung gemäß der Grundordnung des Kirchenjahres
Siehe auch: